Гістидил-тРНК-синтаза () – білок, який кодується геном HARS, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 509 амінокислот, а молекулярна маса — 57 411.

Кодований геном білок за функціями належить до аміноацил-тРНК-синтетаз 2-го класу, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як біосинтез білка, поліморфізм, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Аміноацил-тРНК-синтази